Epíscopo (del griego επίσκοπος (epískopos), puede referirse a:
 Presbítero, sinónimo, en el Nuevo Testamento de epíscopo, literalmente, "inspector o supervisor", que se encargaba de las cuestiones doctrinales en los comienzos del cristianismo.
 Obispo, posteriormente al anterior, miembro del clero que recibe el sacramento del orden sacerdotal en su máximo grado y que al comienzo del cristianismo contaba como ayudantes a presbíteros y diáconos.